Sinfonia n. 8 è un titolo che può riferirsi a:

 Sinfonia n. 8 Op 124 (1978) di Malcolm Arnold
 Sinfonia n. 8 in Fa maggiore di Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n. 8 in Do minore di Anton Bruckner
 Sinfonia n. 8, Sinfonia Antarctica, di Peter Maxwell Davies 
 Sinfonia n. 8 di David Diamond 
 Sinfonia n. 8 in Sol maggiore di Antonín Dvořák 
 Sinfonia n. 8 di Philip Glass 
 Sinfonia n. 8 in Si maggiore, Le Soir,  di Joseph Haydn 
 Sinfonia n. 8 di Hans Werner Henze
 Sinfonia n. 8 di Alan Hovhaness
 Sinfonia n. 8, Antiphonies, di Miloslav Kabeláč 
 Sinfonia n. 8 in Mi bemolle maggiore, Sinfonia dei Mille, di Gustav Mahler
 Sinfonia n. 8 di Gian Francesco Malipiero 
 Sinfonia n. 8 di Peter Mennin 
 Sinfonia n. 8 di Darius Milhaud 
 Sinfonia n. 8 in Re maggiore K 48 di Wolfgang Amadeus Mozart 
 Sinfonia n. 8, Lieder der Vergänglichkeit, di Krzysztof Penderecki 
  Sinfonia n. 8 di Allan Pettersson 
 Sinfonia n. 8, Il Viaggio, di Einojuhani Rautavaara 
 Sinfonia n. 8 di Edmund Rubbra 
 Sinfonia n. 8 di Alfred Schnittke 
 Sinfonia n. 8 in Si minore, "Incompiuta", di Franz Schubert
 Sinfonia n. 8 di William Schuman 
 Sinfonia n. 8 di Roger Sessions 
 Sinfonia n. 8 di Jean Sibelius 
 Sinfonia n. 8 di Robert Simpson
 Sinfonia n. 8 in Do minore di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič
 Sinfonia n. 8 di Ralph Vaughan Williams